Toledo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Toledo Township (Iowa)
 Toledo Township (Kansas)